Домжале:

 Домжале — город в центральной части Словении.
 Домжале — словенский футбольный клуб из города Домжале.